Emeryopone är ett släkte av myror. Emeryopone ingår i familjen myror. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myror
Emeryopone